

Населені пункти та їхні частини
 Маґерув — село в гміні Скаришев Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Маґерув — село в гміні Солець-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Маґерув — частина села Конське в гміні Дидня Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Маґерув — частина села Ґольцова в гміні Домарадз Березівського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки